Kolari kan syfta på:

 Kolari kommun – en kommun i landskapet Lappland i Finland.
 Kolari kyrkoby –  en tätort och centralort i Kolari kommun.
 Kolari, Pajala kommun – en ort i Pajala kommun i Sverige.

Se även 
 Kolaribanan – en del av det finländska järnvägsnätet.
 Kolarijärvet – en sjö i Kiruna kommun.
 Kolarinsaari –  en ö med en by i Muonioälven, vid gränsen mellan Finland och Sverige.
 Kolari Lake – en sjö i Kanada.
 Kolari Bay – en vik i Kanada.